Steppenwolf — дебютный студийный альбом американской рок-группы Steppenwolf, записанный осенью 1967 года в калифорнийской American Recording Co. Studio продюсером Гэбриелом Меклером и выпущенный в 1968 году записывающей компанией ABC Dunhill Records.

Об альбоме 
Диск получил высокие оценки критиков и имел коммерческий успех в США (#6 Billboard 200).
Синглами из альбома вышли «The Girl I Knew», «Sookie Sookie» (кавер ритм-энд-блюзовой композиции Дона Ковэя) и «Born to Be Wild»; третий из них стал хитом, поднявшись до #2 в Billboard Hot 100. «Born to Be Wild», а также другая песня из этого альбома, «The Pusher», вошли в звуковую дорожку байкерского фильма «Easy Rider», имевшего культовый успех.

Список композиций

Сторона А 
 «Sookie Sookie» (Don Covay, Steve Cropper) − 3:12
 «Everybody’s Next One» (Kay, Gabriel Mekler) − 2:53
 «Berry Rides Again» (Kay) −2:45
 «Hoochie Coochie Man» (Willie Dixon) − 5:07
 «Born to Be Wild» (Mars Bonfire) − 3:28
 «Your Wall’s Too High» (Kay) − 5:40

Сторона В 
 «Desperation» (Kay) −5:45
 «The Pusher» (Hoyt Axton) − 5:43
 «A Girl I Knew» (Morgan Cavett, Kay) − 2:39
 «Take What You Need» (Kay, Gabriel Mekler) − 3:28
 «The Ostrich» (Kay) − 5:43

Участники 
 Джон Кэй: гитара, губная гармошка, вокал.
 Раштон Морев: бас-гитара, бэк-вокал.
 Майкл Монарх: гитара, бэк-вокал.
 Голди МакДжон: орган Хаммонда, фортепиано, электрическое пианино.
 Джерри Эдмонтон: барабаны, перкуссия, бэк-вокал.

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1968 года
Альбомы гаражного рока
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы ABC Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums